Heinrich II. Reuß zu Gera ist der Name folgender Personen:
* Heinrich II. Reuß zu Gera (1572–1635), Herr zu Gera, Herr zu Lobenstein und Herr zu Ober-Kranichfeld, siehe Heinrich II. (Reuß-Gera)
 Heinrich II. Reuß zu Gera (1602–1670), Herr zu Gera, Herr zu Schleiz, Lobenstein und Saalburg, siehe Heinrich II. (Reuß-Gera, 1602–1670)